Lindon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lindon (Colorado)
 Lindon (Utah)

 eine veraltete Postanschrift für Lyndon (Vermont)

Vornamen:
 Lindon Bates (1883–1915), US-amerikanischer Politiker, Ingenieur, Autor
 Lindon Williams (1932–1989), US-amerikanischer Politiker

Familiennamen:
 Jérôme Lindon (1925–2001), französischer Verleger
 Lionel Lindon (1905–1971), US-amerikanischer Kameramann
 Vincent Lindon (* 1959), französischer Filmschauspieler